

Cinema 
 Baal – film del 1970 diretto da Volker Schlöndorff
 Baal – film del 1982 diretto da Alan Clarke

Letteratura 
 Baal – romanzo di Robert McCammon del 1978

Mitologia 
 Baal – divinità della mitologia fenicia

Musica 
 Baal – EP di David Bowie del 1982

Personaggi immaginari 
 Baal – personaggio del videogioco Diablo II
 Baal – pianeta di Warhammer 40.000
 Ba'al – personaggio dell'universo fantascientifico di Stargate SG-1

Teatro 
 Baal – opera teatrale di Bertolt Brecht del 1918

Videogiochi 
 Baal – videogioco d'azione della Psygnosis